San Glicerio (o San Glicero) può riferirsi a:

San Glicerio diacono, martire  ad Antiochia in data imprecisata, celebrato il 14 gennaio;
San Glicerio di Nicomedia (†303), presbitero e martire a Nicomedia, celebrato il 21 dicembre;
San Glicerio di Milano (†438), arcivescovo di Milano dal 436 alla morte, celebrato il 20 settembre.